Парламентские выборы в Сальвадоре прошли 28 февраля 2021 года. На них были избраны 84 члена Законодательной ассамблеи . Одновременно были выбраны депутаты Центральноамериканского парламента, советы департаментов и 262 мэра.

Избирательная система 

Законодательная ассамблея Сальвадора, однопалатный парламент страны, состоит из 84 депутатов, избираемых на три года по партийным спискам в 14 многомандатных округах, которые соответствуют 14 департаментам Сальвадора и могут иметь от 3 до 24 мандатов пропорционально населению департаментов. Распределение мандатов осуществляется по пропорциональной избирательной системе с подсчётом по методу Гамильтона.

Опросы общественного мнения

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
2021 год в Сальвадоре
Февраль 2021 года